Bérulle, commune française, située dans le département de l'Aube
 Pierre de Bérulle, (1575-1629), cardinal et homme d'État français.
 Albert de Bérulle (1755-1794), magistrat, premier président au Parlement du Dauphiné en 1779.